Nar peut faire référence à :
 Nar, une lettre de l'alphabet géorgien ;
 Nar, une rivière anglaise ;
 Nar, une localité du Népal ;
 NAR, sigle du mouvement Nouvelle Action royaliste.